Sylheti Nagari (oder Siloti Nagri; bengalisch: , ) ist eine auf bengalischer Schrift basierende Abugida, die früher vor allem für das dem Bengalischen ähnliche Sylheti benutzt wurde. Sie entstand im 14. Jahrhundert, wurde in letzter Zeit jedoch von der bengalischen Schrift verdrängt. Sie enthält 27 Konsonanten und 5 Vokale.

Sylheti Nagari ist in Unicode im Bereich A800-A82F enthalten.

Weblinks 
 Syloti Nagri

Indische Schrift